Појам браћа Карић се може односити на:

 награду Браћа Карић;

или браћу Карић:
 Богољуба,
 Драгомира,
 Зорана и
 Сретена;

или:

 Универзитет Браћа Карић, „БК” (данас Алфа БК универзитет) у Београду,
 компанију БК трејд (један од оснивача Теленора),
 БК телевизију (БК телеком),
 БК саунд.

Види још 
Сестре Карић:
 Даница и
 Данијела те
 њихов бенд DnD;

породица:
 Карићи.